Der Tausch steht für:

 Der Tausch (Duller), Novelle von Eduard Duller (1844)
 Der Tausch (Claudel), Theaterstück von Paul Claudel (1893) 
 Der Tausch (Trifonow), Novelle von Juri Trifonow (1969)

Filme:
 Der Tausch (1968), deutscher Fernsehfilm von Oscar Fritz Schuh 
 Der Tausch (1978), bulgarischer Film von Georgi Djulgerov 
 Der Tausch (1982), deutscher Fernsehfilm von Wolf-Dieter Panse 
 Der Tausch (2016), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jay Karas 
 Der Tausch (2017), US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Tatort: Der Tausch, deutscher Fernsehfilm von Ilse Hofmann (1986)
 Polizeiruf 110: Der Tausch, deutscher Fernsehfilm von Andreas Dresen (1997)